Хусейн Камаль (7 августа 1932, Египет — 24 марта 2003, Каир, Египет) — египетский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Биография 
В 1956 году в Париже окончил ИДЕК. В своих фильмах затрагивал остросоциальные проблемы жизни Египта, его прошлого и настоящего.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Невозможное /   — Почтмейстер / Al-boustaguy
  —  / Abi foq al-Shagara
  — Немного страха / Shey min el khouf (участник конкурсной программы VI Московского международного кинофестиваля)
  — Болтовня на Ниле / ثرثرة فوق النيل (по Нагибу Махфузу)
  — Мой отец на дереве / 
  — Империя «М» / امبراطورية ميم
  — Мои слёзы, моя любовь, моя кровь / قصة ممنوعة
  — Сирена / النداهة (в советском прокате — «На зов города»)
  — Любовь и дождь / الحب تحت المطر
  — История за каждой дверью / حكاية وراء كل باب

 Сценарист 
  — Почтмейстер / Al-boustaguy

Актёр 
  — Свидание с незнакомцем / Maweed maa maghoul
  —  / Gharam fi al-Karnak — Мустафа
  — Бунтовщики / Al-moutamarridoune

 Награды 
 1973 — номинация на Золотой приз VIII Московского международного кинофестиваля («Империя «М»''»)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 167

Ссылки 
 
 Хусейн Камаль на сайте КиноПоиск

Выпускники ИДЕК